Sylvania Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sylvania Township (Missouri)
 Sylvania Township (Ohio)
 Sylvania Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Sylvan Township